Pont [pɔ̃] est un mot français répandu en toponymie. Il est le nom ou participe au nom de nombreuses localités de Belgique, Canada, France, Luxembourg et Suisse. On trouve un élément Pont(e) apparenté en Catalogne, Italie, Corse et pays de Galles.

Pont et Ponts 
 Pont (région) : région historique actuellement située sur le territoire de la Turquie
 Pont, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Vendeuvre (Basse-Normandie)
 Pont, commune de la Côte-d'Or
 Ponts, commune de la Manche (Basse-Normandie)
 Ponts, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Ponts-et-Marais (Haute-Normandie)
 Ponts, commune de la province de Lérida, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Noguera
 Deux-Ponts, nom français de la localité de Rhénanie-Palatinat en Allemagne appelée  en allemand.

Composés commençant par Pont(-)

Pont, village de la commune de Malmedy
Pont-à-Celles, commune de la province de Hainaut
Pont-de-Loup, ancienne commune de la province de Hainaut
Le Pont d'Oye, lieu-dit de Habay-la-Neuve en province de Luxembourg

Pont-à-Buot, village du Nouveau-Brunswick
Pont-Lafrance, village du Nouveau-Brunswick
Pont-Landry, district de services locaux du Nouveau-Brunswick
Pont-Rouge, ville du Québec

Pont-à-Marcq, commune du Nord
Pont-Amboizé, ancienne commune d'Indre-et-Loire
Pont-à-Mousson, commune de Meurthe-et-Moselle
Pont-Arcy, commune de l'Aisne
Pont-Audemer, commune de l'Eure
Pont-Authou, commune de l'Eure
Pont-Aven, commune du Finistère
Pont-à-Vendin, commune du Pas-de-Calais 
Pont-à-Chaussy, ancienne commune de la Moselle
Pont-Bellanger, commune du Calvados 
Pont-Brocard, commune de la Manche
Le Pont-Chrétien-Chabenet, commune de l'Indre
Pont-Croix, commune du Finistère
Pont-d'Ain, commune de l'Ain
Pont-de-Barret, commune de la Drôme
Pont-de-Beauvoisin, commune de l'Isère
Le Pont-de-Beauvoisin, commune de la Savoie
Pont-de-Buis-lès-Quimerch, commune du Finistère
Pont-de-Chéruy, commune de l'Isère
Pont-de-Claix, commune de l'Isère
Pont-de-Crau, village de la commune d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône
Pont-de-Labeaume, commune de l'Ardèche
Pont-de-l'Arche, commune de l'Eure
Pont-de-Larn, commune du Tarn
Pont-de-l'Isère, commune de la Drôme
Pont-de-Metz, commune de la Somme
Le Pont-de-Montvert, commune de la Lozère
Le Pont-de-Planches, commune de la Haute-Saône 
Pont-de-Poitte, commune du Jura
Pont-de-Roide-Vermondans, commune du Doubs
Pont-de-Ruan, commune d'Indre-et-Loire
Pont-de-Salars, commune de l'Aveyron 
Pont-de-Vaux, commune de l'Ain
Pont-de-Veyle,commune de l'Ain
Pont-de-Vivaux, quartier du  de Marseille
Pont-d'Héry, commune du Jura 
Pont-d'Ouilly, commune du Calvados
Pont-du-Bois, commune de la Haute-Saône
Pont-du-Casse, commune de Lot-et-Garonne
Pont-du-Château, commune du Puy-de-Dôme
Pont-du-Navoy, commune du Jura
Pont-en-Royans, commune de l'Isère
Ponts-et-Marais, commune de la Seine-Maritime
Pont-et-Massène, commune de la Côte-d'Or
Pont-Farcy, commune du Calvados
Pont-Flambart, ancienne commune de la Manche.
Pont-Hébert, commune de la Manche 
Pont-l'Abbé, commune du Finistère
Pont-l'Abbé-d'Arnoult, commune de la Charente-Maritime 
Pont-la-Ville, commune de la Haute-Marne
Pont-lès-Bonfays, commune des Vosges
Pont-l’Évêque, commune du Calvados
Pont-Melvez, commune des Côtes-d'Armor
Pont-les-Moulins, commune du Doubs
Pont-Noyelles, commune de la Somme
Pontoise, chef-lieu du Val-d'Oise
Pontorson, commune de la Manche
Pont-Péan, commune d'Ille-et-Vilaine 
Pont-Réan, village français d'Ille-et-Vilaine, partagé entre Guichen et Bruz
Pont-Remy, commune de la Somme
Pont-Sainte-Marie, commune de l'Aube
Pont-Sainte-Maxence, commune de l'Oise
Pont-Saint-Esprit, commune du Gard
Pont-Saint-Mard, commune de l'Aisne
Pont-Saint-Martin, commune de la Loire-Atlantique
Pont-Saint-Pierre, commune de l'Eure
Pont-Saint-Vincent, commune de Meurthe-et-Moselle
Pont-Salomon, commune de la Haute-Loire
Ponts-et-Marais, commune de Seine-Maritime
Pont-Scorff, commune du Morbihan
Pont-sur-l'Ognon, commune de la Haute-Saône
Pont-sur-Madon, commune des Vosges
Pont-sur-Meuse, commune de la Meuse
Pont-sur-Sambre, commune du Nord
Pont-sur-Seine, commune de l'Aube
Pont-sur-Vanne, commune de l'Yonne
Pont-sur-Yonne, commune de l'Yonne
Pont-Trambouze, commune du Rhône

Pont-Saint-Martin, commune du Val d'Aoste

Pont, localité de la commune de Le Flon
Pont-Céard, localité de la commune de Versoix
Pont-la-Ville, commune du canton de Fribourg
Pont-en-Ogoz, commune du canton de Fribourg

Composés comportant -Pont- ou -Ponts-

Comblain-au-Pont, commune de la province de Liège
Trois-Ponts, commune de la province de Liège
Pont, une localité de Bellevaux-Ligneuville, dans la province de Liège

Arthaz-Pont-Notre-Dame, commune de la Haute-Savoie
Bout-du-Pont-de-Larn, commune du département du Tarn
Charenton-le-Pont, commune du Val-de-Marne
Chef-du-Pont, commune de la Manche
Couilly-Pont-aux-Dames, commune de Seine-et-Marne
Joinville-le-Pont, commune du Val-de-Marne
Laneuville-au-Pont, commune de la Haute-Marne
La Neuville-au-Pont, commune de la Marne
Neuillé-Pont-Pierre, commune d'Indre-et-Loire
Norroy-lès-Pont-à-Mousson, commune de Meurthe-et-Moselle
Noyers-Pont-Maugis, commune des Ardennes
Putanges-Pont-Écrepin, commune de l'Orne
Saint-Laurent-du-Pont, commune de l'Isère
Saint-Pont, commune de l'Allier
Solliès-Pont, commune du Var
Tourville-sur-Pont-Audemer, commune de l'Eure
Tugny-et-Pont, commune de l'Aisne
Vallon-Pont-d'Arc, commune de l'Ardèche
Vers-Pont-du-Gard, commune du Gard
Vieux-Pont, commune l'Orne
Vieux-Pont-en-Auge, commune du Calvados
Ville-du-Pont, commune du Doubs

Wallendorf-Pont, section de la commune de Reisdorf
Bollendorf-Pont, section de la commune de Berdorf

Types toponymiques en -pont  
Calques des composés germaniques en *-bruʒō (cf. allemand -brück(e), néerlandais -brug)
Carlepont, commune de l'Oise, en Picardie
Charpont, commune d'Eure-et-Loir
Guerpont, commune de la Meuse
Herpont, commune de la Marne
Hubertpont, écart de la commune de Prémontré dans l'Aisne, en Picardie
, nom de nombreuses communes au nord de la France, calque du composé germanique *Stainaz-bruʒō (cf. allemand Steinbruck, Steinbrück(e); néerlandais Steenbrug[ge])
Radepont, commune de l'Eure
Rolampont, commune de la Haute-Marne
Senarpont, commune de la Somme, en Picardie

Autres langues
en catalan pont,
El Pont d'Armentera, commune de la province de Tarragone
El Pont de Bar, commune de la Province de Lleida
Pont de Molins, commune de Catalogne
El Pont de Suert, commune de la province de Lérida
El Pont de Vilomara i Rocafort, commune de la province de Barcelone
en espagnol puente, 
comme dans Puente la Reina
en portugais et en galicien ponte,
comme dans Pontevedra, Ponte Sampaio
en italien et en corse ponte,
comme dans Pontenovo
en anglais bridge, 
comme dans Bridgend
en allemand Brück(e), en lorrain Bruck
comme dans Innsbruck, Sarrebruck (Saarbrücken), Osnabrück
en gallois et breton pont, 
comme dans Pen-y-bont, soit Bridgend en anglais,
Pontypridd, Pontypool, Pontardawe
Hennebont (an Henbont, en breton, yr Henbont en gallois)

Notes et références

Voir aussi
Ponce
Pons

Toponymie française